Shining může znamenat:

v kinematografii
The Shining – americký filmový hororový thriller, v češtině pod názvem Osvícení

v hudbě
 Shining (norská hudební skupina) – norská avantgardní kapela
 Shining (švédská hudební skupina) – švédská black metalová kapela
 Shining (album, Monika Bagárová) – hudební album Moniky Bagárové